Grießberg ist ein Bergname:

 Grießberg (Ammergebirge), 1636 m, Berg im Ammergebirge bei Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Grießberg (Walchensee), 1406 m, Berg in den Walchenseebergen, Gemeinde Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Grießberg (Fichtelgebirge), 675 m, Berg im Fichtelgebirge bei Bernstein, Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Grießberg (Löwensteiner Berge), 392,9 m, Berg am Rand der Südwestlichen Löwensteiner Berge in der Waldgemarkung von Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg